Berliner Verkehrsbetriebe steht für:

 Berliner Verkehrsbetriebe, Unternehmen für öffentlichen Personennahverkehr in Berlin
 BSG Berliner Verkehrsbetriebe, Betriebssportgemeinschaft in Berlin
 Sportverein Berliner Verkehrsbetriebe 49, Sportverein in Berlin, siehe SV Berliner VG 49